Hac o H, lletra de l'alfabet
 HAC, abreviatura de cromosoma artificial humà (en anglès, human artificial chromosome)
 HAC, abreviatura de comodor de l'Aire honorífic
 HAC, abreviatura de Le Havre Athletic Club Football Association, club de futbol francès de la ciutat de Le Havre